Новогард () — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Голенювский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,00 км². Население — 25.000 человек (на 2022 год).

История 
В XVII веке город входил в состав Бранденбурга, затем Пруссии, с 1871 — Германской империи, с 1933 — Третьего рейха, с 1945 — Польши.

Наиболее важные исторические события:
 1268 — первый документ с названием города («Nogart Castrum et villa sive oppidum episcopi Caminensis»)
 1309 — статус города
 1330—34 — строительство костёлa
 1534 — религией провозглашено лютеранство
 1808 — Новогард стал повятовым городом
 1883 — запущена железнодорожная линия
 1939 — 8 148 жителей
 1945.03.04—05 — Новогард был освобождён 12-м гвардейским танковым корпусом Первого Белорусского фронта (командир: Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Николай Теляков), 79-м стрелковым корпусом 3-й ударной армии (командир: Герой Советского Союза, генерал-майор Семён Перевёрткин), польским 3 Берлинским Полком I Дивизии им. Т. Костюшко (командир: полковник Александер Архипович).
 1946 — изменение немецкого названия города Naugard на польский Nowogard.

Историческая демография 
Новогард, населения в разные годы (на основе: Roczniki Statystyczne Województwa Szczecińskiego z lat 1959—1992, Gustav Kratz,: Die Städte …, Encyklopedia.Szczecin):

Памятники 
 Церковь Святой Марии (1330—34)
 Водонапорная башня (1882)
 Ратуша (XX в.)

Галерея

Города-побратимы 
Новогард является городом-побратимом следующих городов:
  Гюцков (2000)
  Хайде (Гольштейн) (1996)
  Кэвлингэ (Сконе (лен)) (2005)
  Горнйи Миляновац (Моравичский округ) (2009)
  Велес (город) (2010)
  Дубровица (2009)

Литература 
 Gustav Kratz: Die Städte der Provinz Pommern — Abriß ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunde. Berlin 1865, S. 267—269 (Volltext )

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города 
 Encyklopedia.Szczecin: Nowogard  

Города Западно-Поморского воеводства
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Бывшие повятовые центры Польши
Бывшие немецкие города (Померания)